

Localiades
Řeka
Reka (Kladovo)
Reka (Kraljevo)

Desambiguação